Села:
 Строївка — Харківська область, Дворічанський район
 Строївка — Чернігівська область, Ріпкинський район